

Hana yori dango est un manga écrit par Yōkō Kamio, publié de 1992 à 2003. Il a fait l'objet de nombreuses adaptations parmi lesquelles :

Japon 
 1995 : Hana yori dango (film, 1995), film japonais ;
 1996 : Hana yori dango (série télévisée d'animation)]], série télévisée d'animation japonaise ;
 1997 : Hana yori dango (film d'animation), film d'animation japonais qui reprend les personnages du manga mais se déroule dans un univers alternatif ;
 2005 : Hana yori dango, drama japonais ;
 2007 : Hana yori dango Returns (série télévisée), seconde saison du drama japonais ;
 2008 : [[Hana yori dango Final|Hana yori dango Final (film, 2008), film japonais qui suit et termine les deux saisons du drama.

Taïwan 
 2001 : Meteor Garden, drama taïwanais.

Corée du Sud 
 2009 : Boys Over Flowers, drama sud-coréen.

Chine 
 2009 : Meteor Shower, drama non-licencié chinois.